Afblijven (boek), een boek uit 1998 geschreven door Carry Slee
Afblijven (film), de film uit 2006 gebaseerd op het boek
Afblijven (musical), de musical uit 2014 gebaseerd op het boek